Спосо́бности — это свойства личности, являющиеся условиями успешного осуществления определённого рода деятельности. 

Способности развиваются из задатков в процессе деятельности (в частности, учебной). Способности не сводятся к имеющимся у индивида знаниям, умениям, навыкам. Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приёмами некоторой деятельности и являются внутренними психическими регуляторами, обусловливающими возможность их приобретения. По В. Д. Шадрикову способности есть свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, имеющие индивидуальную меру выраженности и проявляющиеся в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации деятельности. Способности, вместе с задатками и ресурсами входят в одну область психики, психических явлений человека, связанную и направленную на  обеспечение всякого рода деятельности, жизнедеятельности вообще, включая жизнестойкость.

К вопросу об определении 
Рассмотренное в начале статьи определение способностей является общепризнанным. Данное определение способностей можно уточнить и расширить в части «Способности не сводятся к имеющимся у индивида знаниям, умениям, навыкам». Эти признаки (ЗУН), несомненно, характеризуют способности, но не определяют их в полной мере. Что превращает знания, умения и навыки в способности? Н. А. Рейнвальд считает, что способности являются, по сути, продолжением развития черт характера и относятся к высшим уровням организации личности, которая и выступает условием успешности, ставя знания, умения и навыки на службу деятельности.

Есть необходимость отделить способности также от психических процессов, реализующих психические функции. Например, очевидно, что память выражена у разных людей в разной мере, память необходима для успешного выполнения некоторых видов деятельности, но память не считается способностью сама по себе. Для различения психической функции и способности наиболее уместна такая точка зрения: если речь идёт об уровне развития, об успешности деятельности, которая обеспечена степенью выраженности данного качества (интенсивности и адекватности протекания психического процесса), то имеется в виду способность, а если описывается только специфика протекания и предназначение, то так обычно характеризуются процессы (функции). Поэтому память, ощущение, восприятие, представление, мышление, воображение, внимание — это психические процессы. А их особая организация (когнитивные стили, когнитивные схемы), специфика (ориентированность на вид деятельности) и мобилизация сил (роль личности) для выполнения определённой деятельности, которые вкупе обеспечивают достижение необходимого результата ценой минимальных затрат, воспринимаются нами в итоге как способность (интеллект).

Иначе строятся смысловые отношения понятий «темперамент» и «способности» . Люди различаются по типу темперамента, при этом выраженность того или иного темперамента может способствовать или препятствовать выполнению определённой деятельности (например, холерику трудно будет заниматься деятельностью, для которой требуется усидчивость), темперамент не является знанием, умением или навыком. Очевидно, что темперамент — не способность сам по себе, но выступает в качестве психофизиологической основы большинства способностей, как специальных, так и общих, то есть, темперамент входит в структуру задатков. При этом известно также, что сила, как характеристика темперамента, является важным условием для выполнения большинства видов деятельности.

Задатки–способности–ресурсы 

С конца 1980-х, начала  1990-х годов доминирующей проблемой в изучении деятельности, в части задатков, способностей и других родственных явлений, в зарубежной и в отечественной психологии стала проблема ресурсов, перечень и содержание которых интерпретируется специалистами крайне широко.

Сопоставляя контексты обсуждения соотношений задатков, способностей и ресурсов, выделяются существенные моменты, указывающие на единство феноменологии этих явлений. Наиболее важные из них. 1) Задатки понимаются как врождённые анатомо-морфологические особенности человека как индивида; о них говорят в отношении детей младшего возраста. 2) Способности связывают с конкретной деятельностью, предлагающей средства и условия их становления и развития; о способностях говорят в отношении детей среднего и старшего возраста; в отношении молодых людей добавляют уточняющую характеристику – «профессиональные способности». 3) Ресурсы обсуждаются в отношении лиц зрелого возраста, активно включённых в разные сферы жизнедеятельности, проявляющих целенаправленную активность, сопряжённую с высокими психофизиологическими затратами( по ).

Условия формирования способностей 
В основе любых способностей лежат задатки. Под задатками понимаются первичные, природные (биологические) особенности, с которыми человек рождается и которые созревают в процессе его развития. Это, главным образом, врождённые анатомические и физиологические особенности строения тела, двигательного аппарата, органов чувств, нейродинамические свойства мозга, особенности функциональной асимметрии больших полушарий и др. Именно своеобразие индивидных характеристик выступает в качестве природных задатков. Задатки не заключают в себе способностей и не гарантируют их развития. Они могут превратиться и не превратиться в способности, в зависимости от воспитания и деятельности человека. При отсутствии надлежащего воспитания и деятельности даже большие задатки не станут способностями, а при соответствующем воспитании и деятельности даже из небольших задатков могут развиться способности достаточно высокого уровня.

Б. М. Теплов указывает на некоторые условия формирования способностей. Сами по себе способности не могут быть врождёнными. Врождёнными могут быть только задатки. Задатки Теплов понимал, как некоторые анатомо-физиологические особенности. Задатки лежат в основе развития способностей, а способности являются результатом развития.
Если способность сама по себе не врождённая, следовательно, она формируется в постнатальном онтогенезе (важно обратить внимание на то, что Теплов разделяет термины «врождённый» и «наследственный»; «врождённый» — проявляющийся с момента рождения и формирующийся под воздействием как наследственных, так и средовых факторов, «наследственный» — формирующийся под воздействием факторов наследственности и проявляющийся как сразу после рождения, так и в любое другое время жизни человека).
Способности формируются в деятельности. Теплов пишет, что «…способность не может возникнуть вне соответствующей конкретной предметной деятельности» . Таким образом, к способности относится то, что возникает в соответствующей ей деятельности. Оно же влияет на успешность выполнения данной деятельности. Способность начинает существовать только вместе с деятельностью. Она не может появиться до того, как началось осуществление соответствующей ей деятельности. Таким образом, способности не только проявляются в деятельности, они в ней и создаются.

Способности и индивидуальные различия 
У каждого человека разные «наборы» способностей. Индивидуально-своеобразное сочетание способностей формируется в течение всей жизни и определяет своеобразие личности. Успешность деятельности обеспечивается также наличием того или иного сочетания способностей, работающего на результат. В деятельности одни способности могут заменяться другими — схожими по проявлениям, но отличающимися по своему происхождению. Успешность одной и той же деятельности может обеспечиваться разными способностями, поэтому отсутствие одной способности может быть скомпенсировано наличием другой или даже целого комплекса. Поэтому индивидуальное своеобразие комплекса отдельных способностей, обеспечивающих успешное выполнение деятельности, принято называть «индивидуальный стиль деятельности». В современной психологии чаще стали говорить о компетенциях, как интегративных качествах (способностях), которые направлены на достижение результата. Можно сказать, что компетенции — это способности с точки зрения работодателей.

Способности и склонности 
Ещё один термин, употребляемый Тепловым — склонности. Склонности представляют собой определённые отношения человека к деятельности. «…Способности не существуют вне определённых отношений человека к действительности, так же как и отношения реализуются не иначе как через определённые склонности» . Приведённая цитата свидетельствует о том, что склонности и способности тесно взаимосвязаны. Склонности представляют собой мотивационный компонент деятельности. Поэтому, без наличия склонности определённая деятельность может и не начаться, и способность, соответственно не сформируется. С другой стороны, если не будет успешной деятельности, склонности человека не будут опредмечены.

Способности и одарённость 
Одарённость — это «качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или другой деятельности». Представляет собой комплексное явление, образованное сочетанием и взаимодействием  различных способностей, обеспечивающее выполнение человеком деятельности определённого вида. Одарённость обеспечивает не успех в какой-либо деятельности, а только возможность достижения этого успеха.

Виды одарённости 
(В одном индивидуме может существовать несколько видов одаренности)
В.В. Щорс выделяет такие виды одарённости детей :

1. Художественная одарённость в свою очередь делятся на одарённость в области актёрского мастерства, литературы, музыки, искусства, скульптуры, технике и основывается на эмоциональной сфере.

2. Творческая одарённость проявляется в нестандартном видении мира и в нешаблонного мышления. 
Существует 4 признака творческой одарённости:

 оригинальность идей и продуктов — необычное и нестандартное решение любых проблем.
 способность находить идеи в новых и сложных ситуациях — нестандартное видение предмета, использование его функций в какой-то новой ситуации.
 образная гибкость мышления — способность изменить форму объекта так, чтобы увидеть новые его возможности.
 семантическая или словесная гибкость мышления проявляется в детском возрасте в форме повышенной чувствительности к речи. Ребёнок относится к новым формам слова и высказываний как к живым объектам.

3. Социальная (лидерская) одарённость — исключительная способность выстраивать долговременные, конструктивные взаимоотношения с другими людьми.

4. Интеллектуальная и академическая одарённость — способность анализировать, мыслить, сопоставлять факты. Ребёнок с данными способностями может показывать чрезвычайные способности к обучению.

5. Двигательная (психомоторная) одарённость — исключительно спортивные способности.

6. Духовная одарённость связана с моральными качествами, альтруизмом.

7. Практическая одарённость проявляется в том, что люди, которые с большим успехом пользуются интеллектом в повседневной жизни, не обязательно на работе доминируют в решении проблем, где задействовано абстрактное мышление, и академические способности не всегда указывают на интеллект.

Виды способностей 

Способности делятся на общие и специальные.
Выделяют следующие виды способностей:
 умственные и специальные;
 учебные ;
 математические;
 конструктивно-технические;
 музыкальные;
 литературные;
 физические способности.

Учебные и творческие способности отличаются друг от друга тем, что первые определяют успешность обучения и воспитания, усвоения человеком знаний, умений, навыков, формирования качеств личности, в то время как второе — создание предметов материальной и духовной культуры, производство новых идей, открытий и произведений, словом — индивидуальное творчество в различных областях человеческой деятельности.

Природа общих способностей (интеллект, креативность и поисковая активность) определяется особой организацией познавательных функций и индивидуального опыта (включая знания, умения и навыки). Общими эти способности называют потому, что они необходимы для выполнения всех видов деятельности, независимо от степени их сложности. При этом в интеллекте наблюдаются отличающиеся друг от друга варианты сочетаний таких общих способностей (см. работы М. А. Холодной).

Природа специальных способностей. Изучая конкретно — психологическую характеристику способностей, можно также выделить более общие качества, которые отвечают требованиям не одной, а многих видов деятельности, и специальные качества, отвечающие более узкому кругу требований данной деятельности. В структуре способностей некоторых индивидов эти общие качества могут быть исключительно ярко выражены, что говорит о наличии у людей разносторонних способностей, об общих способностях к широкому спектру различных деятельностей, специальностей и занятий.

С другой стороны, для каждого отдельного вида деятельности можно выделить такую общую основу, которая будет объединять отдельные частные умения в целостную систему, и без которой эта способность не состоится вообще.

Конкретные примеры: Для математика недостаточно иметь хорошую память и внимание. Людей, способных к математике, отличает умение уловить порядок, в котором должны быть расположены элементы, необходимые для математического доказательства. Наличие интуиции такого рода — есть основной элемент математического творчества, и она опирается не только на знания и опыт, но на пространственное воображение, как главное условие математического мышления (при этом имеется в виду не только геометрия и стереометрия, но вся математика в целом). Для спортсмена такой общей основой является воля к победе, стремление во что бы то ни стало быть первым. Для художника (в любой области искусства) — это эстетическое отношение к миру.

Музыкальные способности в существующий общей психологической классификации относятся к специальным, то есть таким, которые необходимы для успешных занятий и определяются самой природой музыки как таковой. В их основе, как в основе способностей к любому виду искусства, лежит эстетическое отношение к миру, способность эстетически воспринимать действительность, но в случае музыки это будет звуковая, или аудиальная действительность, либо способность трансформировать эстетическое переживание реальности в звуковую реальность (благодаря синестезии). Технологическую составляющую музыкальных способностей можно разделить на три группы:
 собственно технические (техника игры на данном музыкальном инструменте или управление голосом в пении);
 композиционные (для сочинения музыки);
 контролирующие, слуховые (музыкальный слух — звуковысотный, тембральный или интонационный и др.).

В экстремальных условиях, когда возникает необходимость решить сверхзадачу, у человека благодаря стрессовой реакции могут восстановиться, либо резко усилиться те или иные способности.

Принято выделять уровни развития способностей, которые иногда ошибочно принимают за стадии:
 Задатки
 Способности
 Талант
 Гениальность.

Отдельно следует рассмотреть понятие одарённость. Происхождение этого термина опирается на представление о «даре» — высоких задатках, которыми природа награждает тех или иных людей. Задатки опираются на наследственность либо на особенности внутриутробного развития. Поэтому одарённость следовало бы понимать как показатель высокого уровня способностей, опирающихся на природную предрасположенность. Однако Н. С. Лейтес отмечает, что в реальности бывает трудно отследить, являются ли способности в большей степени результатом целенаправленного воспитания (саморазвития) или же они преимущественно — воплощение задатков. Поэтому в науке в большей степени установилось такое понимание этого термина, которое свидетельствует просто о более высоком, чем у большинства людей, уровне развития каких-то способностей, особенно если речь идёт о детях. А собственно уровни этой одарённости — талант и гениальность.

И. Акимов и В. Клименко рассмотрели эти варианты одарённости, подчеркивая, что между талантом и гением не количественное, а качественное различие. У них разное чувствование мира. Продукт деятельности таланта — оригинальность; продукт деятельности гения — простота. Однако И. Акимов и В. Клименко считают, что гений появляется не вдруг; он рождается из таланта; рождается как результат многолетней работы таланта над качеством. По другой точке зрения, талант и гениальность не являются стадиями, это довольно разные психологические качества, и если талантливый человек может использовать свой талант, а может и не использовать, то гениальный человек фактически является заложником своей гениальности, он не может не работать в том направлении, в котором одарён, для него наказанием является лишение его возможности творить. Не случайно одарённость называют «девиацией», хоть и позитивной.

Традиционно принято выделять также уровни развития способностей:
 репродуктивный;
 реконструктивный;
 творческий.

Однако практика (результаты эмпирических исследований) показывает, что творческие способности и репродуктивные способности имеют довольно разную природу, поэтому развиваются независимо друг от друга, в каждой из них можно выявить самостоятельные уровни развития.

Соотношение способностей и потребностей 
Способности и потребности представляют собой комплексное, континуально организованное образование. В рамках этого образования строгой, однозначной взаимообусловленности способностей и потребностей не существует; их реальное соотношение является много-многозначным. «Часто бывает так, что какая-то способность индивида оказывается применимой для удовлетворения нескольких потребностей, причём не только сходных между собой, но и существенно отличающихся друг от друга. Точно так же удовлетворение определённой потребности человеческого существа может происходить посредством актуализации более или менее широкого круга в какой-либо мере соответствующих ей способностей». Уровни развития способностей и потребностей индивида могут существенно различаться. В связи с этим отдельные составляющие комплекса способностей и потребностей бывают либо недостаточными, либо избыточными (а потому — ограниченными в своей реализации) по отношению друг к другу. Данное обстоятельство определяет необходимость в частичном восполнении или полной замене одних — недостаточно развитых — составляющих комплекса способностей и потребностей другими, то есть в их компенсации. В каждом случае составляющим этого комплекса присущи конкретные качественные и количественные характеристики, выявление которых выступает важным условием для того, чтобы судить о возможности протекания и о главенствующих параметрах процессов ограничения и компенсации способностей и потребностей.

Закон ограничения и компенсации способностей и потребностей 
Ограничение и компенсация способностей и потребностей происходит в соответствии с законом, который формулируется следующим образом: «Компенсация ограниченных способностей или потребностей другими возможна только при совпадении их качественных и расхождении количественных характеристик». Этот закон может быть представлен и в другом варианте: «ограничиваться и компенсироваться могут только те способности и потребности, качественные характеристики которых совпадают, а количественные — расходятся».

Из данного закона проистекают четыре следствия:
 Избыточность по отношению друг к другу совпадающих по качеству способностей или потребностей ограничивает возможность их актуализации.
 Недостаточность по отношению друг к другу совпадающих по качеству способностей или потребностей определяет возможность их частичной компенсации.
 Избыточность способностей и недостаточность совпадающих с ними по качеству потребностей компенсируется за счёт актуализации качественно иных потребностей.
 Недостаточность способностей и избыточность совпадающих с ними по качеству потребностей компенсируется за счёт актуализации качественно иных способностей».

Модель способностей В. Д. Шадрикова 

В. Д. Шадриковым было разработано теоретическое представление способностей человека, включающее их состав, механизмы реализации и уровни .

В составе способностей Шадриковым были выделены составляющие:
 ощущения (сенсорные процессы);
 восприятия (перцептивные процессы);
 памяти (мнемические процессы);
 представления (представление как психический процесс);
 воображения (имажинитивные процессы);
 мышления (мыслительные процессы);
 внимания (аттенционные процессы);
 
три вида механизмов:
1) функциональные;
2) операционные;
3) регулирующие;

и три уровня способностей: 
 индивида, 
 субъекта деятельности,
 личности.

Функциональные механизмы относятся к уровню способностей человеческого индивида  и детерминированы его онтогенетической эволюцией и природной организацией.
 
Операционные механизмы относятся к характеристикам способностей человека как субъекта деятельности. Они не содержатся изначально в самом мозге - субстрате сознания, формируются и усваиваются индивидом в процессе воспитания, образования, в общей его социализации и носят конкретно-исторический характер. Операционные механизмы существуют как система интеллектуальных операций, осознанных психических действий, направленных на познание и разрешение задач.
 
Под регулирующими механизмами понимается умение субъектом управлять собственными способностями. Они реализуются как внешняя регуляция (мотивы, установки, интересы, убеждения) и как внутренняя (осознанное использование интеллектуальных операций). Чем более развиты способности, тем менее заметны контролирующие действия. Это также было показано в исследовании В.Д.Шадрикова и Л.В.Черемошкиной . Регулирующие механизмы реализуют метаинтеллектуальные процессы, представляющие собой метакогнитивные процессы.

Шадриков предлагает классификацию интеллектуальных операций по психическим процессам, в которые они включены:
  интеллектуальные операции восприятия, памяти, мышления (группировка, структурирование, выделение опорных пунктов, классификация, систематизация, аналогии, перекодирование, сериация, ассоциации, достраивание, схематизация, построение мнемического плана, упорядоченное сканирование, повторение);
 интеллектуальные операции предметно-практического мышления (предметное манипулирование, различение, сопоставление, сравнение, анализ, синтез и т.д.);
 интеллектуальные операции понятийного мышления (абстрагирование, интеллектуализация понятий, раскрытие отношений, обоснование, категоризация и др.).

Для метаинтеллектуальных процессов выделены такие интеллектуальные операции, как:
целеполагание, принятие решений, прогнозирование, планирование, программирование, контроль, саморефлексия и др.

В развития способностей автор выделяет 5 основных направлений:
 созревание и развитие функциональных систем, реализующих отдельные психические функции;
 научение интеллектуальным операциям – формирование операционных механизмов способностей;
 управление собственными способностями;
 придание способностям черт оперативности, тонкого приспособления к условиям деятельности;
 постановка способностей под контроль нравственных устоев личности.

См. также 

 Компетенция
 Потребность
 Творческие способности
 Метакогнитивные процессы

Примечания

Литература 
 Крутецкий В.А. «Педагогические способности, их структура, диагностика и условия формирования и развития» (1992 г.)
 Беляев, И. А. Ограничение и компенсация способностей и потребностей целостного человеческого существа / И. А. Беляев // Вестник Оренбургского государственного университета. — 2009. — № 2 (96), февраль. — С. 24-30.
 Беляев, И. А. Способности и потребности как континуум системных свойств человеческой целостности / И. А. Беляев // Вестник Оренбургского государственного университета. — 2009. — № 1 (95), январь. — С. 9-13.
 Беляев, И. А. Становление способностей в контексте человеческой целостности / И. А. Беляев // Вестник Оренбургского государственного университета. — 1999. — № 3. — С. 24-28.
 Беляев, И. А. Целостность человека в аспекте взаимосвязи его способностей и потребностей : монография / И. А. Беляев. ― Оренбург : ОГИМ, 2011. ― 360 с. http://elibrary.ru/item.asp?id=18513947
 Беляев, И. А. Целостность человека в аспекте взаимосвязи его способностей и потребностей : опыт типологизации : автореф. дис. … докт. филос. наук : защищена 16.02.2012 : утв. 18.10.2012 / И. А. Беляев. — Челябинск, 2012. — 55 с.
 Способности, ресурсы и потенциал человека //Человек, субъект, личность в современной психологии. Материалы Международной конференции, посвящённой 80‐летию А.В. Брушлинского. Том 3. Раздел 11/ Отв. ред. А.Л. Журавлёв, Е.А. Сергиенко. – М.: Изд‐во «Институт психологии РАН», 2013. – 600 с. (Материалы конференции).  - С. 19-122. ISBN 978‐5‐9270‐0268-9
 Технологии отбора учащихся к профессиональному обучению. Определение одарённости и способностей к профессиональной деятельности / Гаврилюк Г. Н., Полищук О. В., Щорс В. В., и др.: научно-методичиеское пособие. — К.: Марич, 2010. — 76 с. 
 Шадриков В.Д. Профессиональные способности / В. Д. Шадриков. – М.: Университетская книга, 2010. – 320 с. ISBN 978-5-98699-134-4

Ссылки 

Образование
Дифференциальная психология
Навыки